Андрес Кинтана Ро има више значења:

 Андрес Кинтана Ро (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Андрес Кинтана Ро (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Андрес Кинтана Ро (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Андрес Кинтана Ро (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику